Skřivaň oder Skřiváň bezeichnet:

 Skřivaň, Ortsteil von Pavlíkov in Tschechien
 Skřiváň, Nebenfluss der Rotava in Tschechien

Skrivan ist der Familienname folgender Personen:
 Annik Skrivan, Schweizer Volleyball- und Beachvolleyballspielerin

Siehe auch:
 Skřivany